Les dolmens d'Ithe sont situés à Aussurucq dans le département français des Pyrénées-Atlantiques. Ils appartiennent à un ensemble de plusieurs tumulus, édifiés au fond de la vallée du massif des Arbailles.

Description 

Seuls deux dolmens sont encore visibles, dont un seul en bon état. Le dolmen  est situé () légèrement au nord du dolmen  ().

Le dolmen  a conservé une partie de son tumulus circulaire d'une quinzaine de mètres de diamètre. Le tumulus est constitué d'une couche de sédiments argilo-limoneux sur  de hauteur surmontée d'une couche de blocs de calcaire et de marne de  à  d'épaisseur. Toutes les dalles du dolmen sont en calcaire. La table qui était encore en place au milieu du  est désormais au sol brisée en quatre morceaux. La chambre sépulcrale de forme trapézoïdale ( de long sur  de large) est orientée selon un axe sud-est/nord-ouest. Elle est délimitée par deux orthostates côté gauche, une orthostate côté droit et une dalle de chevet très haute.

Des fouilles archéologiques ont été entreprises entre 1977 et 1987 par Dominique Ebrard sur les deux monuments. Elles ont permis de dater leur construction entre le Néolithique moyen et le début du Néolithique récent. Les édifices furent utilisés jusqu'au milieu de l'Âge du bronze. Le mobilier funéraire retrouvé se compose de pointes de flèches en silex et de plusieurs pendeloques.

Notes et références

Annexes

Bibliographie

Articles connexes 
 Sites mégalithiques des Pyrénées-Atlantiques

Liens externes 
 
 
 
 ITHE I hego trikuharria et ITHE II ipar trikuharria

Ithe